

Toponyme 

 Le Vila, un lieu-dit de la commune de Reynès (Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, France) qui a donné son nom à l’église Saint-Paul du Vila ;
 Vila, une ville brésilienne ;
 , une ville argentine ;
 Vila de Cruces, une localité espagnole ;
 Vila, un village andorran.

Patronyme 

 Begoña Vila (1963-), astrophysicienne espagnole ;
 Cirilo Vila (1937-2015), un compositeur et pianiste chilien ;
 Daniel Vila (1953-), un entrepreneur et homme de média argentin ;
 Emiliáno Víla (1997-), un coureur cycliste grec ;
 Emiljano Vila (1988-), un footballeur albanais ;
 Ernest Joseph Marie Vila (1898-1950),un  militaire et résistant français ;
 Joan Vilà, (1954-), un footballeur, entraîneur et dirigeant espagnol ;
  ;
  (1992-), un footballeur argentin ;
 Margalida Caimari Vila (1839-1921), poétesse espagnole de de la Renaixença et bienfaitrice sociale ;
 María Nieves Rebolledo Vila (1978-), une chanteuse et actrice espagnole ;
 Patxi Vila (1975-), coureur cycliste espagnol ;
 Rosalía Vila (1993-), chanteuse espagnole ;
 Santi Vila (1973-), homme politique catalan;
 Sergio Vila-Sanjuán (1957-), écrivain et journaliste culturel catalan.

Autres 
Vila peut aussi désigner :
 Vila, une nymphe ou fée lacustre de la mythologie slave ;
 Vila, un genre de lépidoptères sud-américains.